Харидвар:

 Харидвар — город в индийском штате Уттаракханд. 
 Харидвар — округ в индийском штате Уттаракханд.